Romualdo de Toledo puede referirse a:

Romualdo de Toledo y Robles (1895-1974), político español;
Romualdo de Toledo y Sanz (1938-1988), periodista español, hijo del anterior.